Pilon kan syfta på

Kuba 

 Municipio de Pilón – kommun
 Pilón (kommunhuvudort), Provincia Granma,